Тасотке́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Шуського району Жамбильської області Казахстану. Адміністративний центр — село Тасоткель.

Населення — 1001 особа (2009; 1089 в 1999).

Колишня назва села Тасоткель — Ташуткель.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Шуського району